Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunsko-španělský pár Irina-Camelia Beguová a Anabel Medinaová Garriguesová, jehož členky nestartovaly společně.

Deblovou soutěž vyhrála čtvrtá nasazená novozélandsko-španělská dvojice Marina Erakovicová a Arantxa Parraová Santonjaová, která ve finále zdolala nizozemsko-francouzské turnajové trojky Michaëllu Krajicekovou s Kristinou Mladenovicovou. Po rovnocenném zisku úvodních dvou sad výsledkem 0–6 a 7–6, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–8].

Obě šampiónky získaly premiérový deblový titul v sezóně i ve společném páru. Pro Erakovicovou to byla na okruhu WTA Tour osmá, a pro Parraovou Santonjaovou sedmá, turnajová trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Čeng Ťie (semifinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  Michaëlla Krajiceková /  Kristina Mladenovicová (finále)
  'Marina Erakovicová /  Arantxa Parraová Santonjaová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Topshelf Open 2014